Leverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Leverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 North Leverton with Habblesthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 South Leverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire